Чалавико има више значења:

 Чалавико (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалавико (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чалавико (Тетелес де Авила Кастиљо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику